Drôme (departement), een Frans departement
Drôme (rivier), een rivier in Frankrijk
Drome (LAN-party), een Nederlandse LAN-party